Moro Naba Suguiri (mort le ) était un roi (Moro Naba) de Ouagadougou au Burkina Faso intronisé comme  Moro Naba.

Biographie 
Après la prise de Ouagadougou par les troupes françaises de la colonne Voulet-Chanoine le  septembre 1896, le Moro Naba Wobgho est chassé de son palais. Des négociations débutent entre les forces coloniales et le collège électoral Mossi afin de trouver un successeur au souverain qui s'était réfugié dans les territoires contrôlés par les Anglais. L'un de ses frères, Mazi, est pressenti comme futur souverain, mais le  il est retrouvé mort : assassiné selon les Français, ou suicidé selon la version officielle mossi. Le lieutenant Voulet proclame le  la déposition du Moro Naba Wobgho et son jeune frère Mamadou est intronisé sous le nom de règne de Moro Naba Siguiri le  suivant. Ce dernier meurt dès le  et son successeur est désigné par l'administration française en la personne de son fils Saidou Congo, qui est élevé au trône sous le nom de Moro Naba Kom II.

Notes et références

Source 
 .

Articles connexes 
 Royaume mossi
 Histoire du Burkina Faso

Roi mossi
Personnalité politique burkinabé
Décès en février 1905
Date de naissance non renseignée (XIXe siècle)
Roi de Ouagadougou